Malmingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Malmingen (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (54,4 ha)
Malmingen (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (2,38 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn